Voivozi se poate referi la:

 Localități din România
Voivozi (Popești) (), localitate din județul Bihor
Voivozi (Șimian) (), localitate din județul Bihor

Altele 
Voivodina, provincie din Serbia
Voivodinț, localitate în Districtul Banatul de Sud, Voivodina, Serbia

Vezi și 
Voivodeni

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave